Должа́нское — топоним:

 Должанское — посёлок в России, Калининградская область, Краснознаменский район.
 Должанское — посёлок на Украине, Луганская область, Свердловский район.

См. также 
 Должанская
 Должанский
 Должанское сельское поселение